De Bardzragujn chumb 2008 was het zeventiende seizoen van het Armeense nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 6 april 2008 en eindigde op 15 november 2008. Na 28 wedstrijden had zowel Pjoenik Jerevan als Ararat Jerevan 59 punten behaald waarna er een beslissende wedstrijd tussen de twee clubs moest worden gespeeld op 19 november 2008. Pjoenik Jerevan won de wedstrijd na verlengingen met 2-1 waardoor het voor de 11e maal de landstitel behaalde.

Clubs

Eindklassement 

WG = Wedstrijden gespeeld, W = Winst, G = Gelijk, V = Verlies, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, P = Punten

Beslissingswedstrijd

Uitslagen

Topscorers 
17 goals
  Marcos Pizzelli (Ararat Jerevan)

10 goals
  Albert Tadevosyan (Pjoenik Jerevan)

9 goals
  Alexander Petrosyan (Gandzasar Kapan)

Externe links 
 Eindklassement op soccerway.com
 Eindklassement + topscorerslijst

Armenië
Armeense voetbalcompetitie